Aubry je priimek več oseb:
 Claude Charles Aubry de La Boucharderie, francoski general
 Gabriel Aubry, kanadski maneken
 Gilbert Guillaume Marie-Jean Aubry, francoski rimskokatoliški škof
 Martine Aubry, francoska političarka
 Roger-Émile Aubry, apostolski vikar